Ruta 121 o Carretera 121 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 121, en la provincia de Corrientes.

España 
 N-121.
 N-121-A.
 N-121b.
 N-121c.

Carreteras por número